

Sigle
 Terrace Step Kink – vedi Modello TSK

Codici 
 tsk – codice ISO 639-3 della lingua tseku
 TSK – codice vettore ICAO di Tomsk Avia